Улица Константина Самострова () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира (без проезда) до перекрёстка улицы Декабристов и Полесского переулка.

Примыкает улица 1 Гвардейской армии, Заводская, Низовая.

В сервисах «Google Карты», «Яндекс Карты» и «OpenStreetMap» улица ошибочно именуется как «улица Игоря Самострова».

История 
Улица проложена в 1930-е годы. Была застроена индивидуальными домами.  

В 1980-е годы улица была преобразована: построен квартал многоэтажной застройки, усадебная застройка частично ликвидирована, перекрыт проезд со стороны улицы Ленина (сейчас проспект Мира).

16 апреля 1990 года улица получила современное название — в честь воина-интернационалиста, сержанта, уроженца Чернигова  Константина Николаевича Самострова, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 107.

Застройка 
Улица проложена в юго-западном направлении параллельно улице Шевчука. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой, а перекрёсток с улицей 1 Гвардейской армии — многоэтажной жилой застройкой (9-этажные дома). 

Учреждения: нет.

Мемориальные доски:
 дом № 9 — воину-интернационалисту Константину Николаевичу Самострову (1964-1985) — комментарий именования улицы

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С.  
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова